Olivella (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
 Olivella (geslacht), geslacht van zeeslakken